Capă și spadă este o caracterizare tematică aplicabilă unor subspecii de lucrări literare, cinematografice, etc. și se poate referi la:

 Roman de capă și spadă
 Film de capă și spadă

Vezi și
 Spadă